Saramthali peut faire référence à :
 Saramthali, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Kavrepalanchok ;
 Saramthali, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rasuwa.